Schönthan ist der Familienname folgender Personen:

 Doris von Schönthan (1905–1961), deutsches Model, Werbetexterin, Journalistin und Fotografin
 Franz von Schönthan (1849–1913), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Gaby von Schönthan (geb. Gabriele Philipp, verh. Gabriele Frischauer; 1926–2002), österreichische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Paul von Schönthan (1853–1905), österreichischer Journalist und Schriftsteller

Schönthan ist der Name folgender Orte:
 Schönthan (Oberviechtach), Ortsteil von Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schönthan (Plößberg), Ortsteil von Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Siehe auch:
 Franz und Paul von Schönthan, Autorenduo